Шармуай — коммуна во Франции, департамент Верхняя Сона
 Шармуай — коммуна во Франции, департамент Ду
 Шармуай — коммуна в Швейцарии, кантон Юра